ORP „Warta” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Warta” – transportowiec (ex SS PLM-5) z okresu międzywojennego, następnie w służbie cywilnej jako SS „Warta”
 ORP „Warta” (898) – okręt desantowy projektu 770D z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów